Jméno István Pásztor nosí více lidí:

 István Pásztor (kameraman) (1916 – 1974) : maďarský kameraman, univerzitní pedagog
 István Pásztor (sportovec) (* 1924) : maďarský cyklistický závodník, trenér
 István Pásztor (fotbalista) (* 1955) : maďarský fotbalista
 István Pásztor (politik) (* 1956) : přední politik maďarské menšiny ve Vojvodině, předseda VMSZ
 István Pásztor (voják) : maďarský voják, předseda Informačního úřadu
 István Pásztor (házenkář) (* 1971) : maďarský házenkář
 István Pásztor (hudebník) (* 1976) : frontman skupiny Alvin és a mókusok